Le Ville ima više značenja:
 Le Ville, Arezzo
 Le Ville, Forlì-Cesena
 Le Ville, Macerata
 Le Ville, Reggio Emilia
 Le Ville, Terni